Die Scottish Football League First Division wurde 1982/83 zum achten Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die achte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1982/83 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC St. Johnstone, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1983/84 sicherte. Neben den Saints stieg auch das Zweitplatzierte Team von Heart of Midlothian auf. Absteigen in die Second Division mussten Dunfermline Athletic und der FC Queen’s Park. Torschützenkönig mit 23 Treffern wurde Bobby Williamson vom FC Clydebank.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1982/83 bei statto.com
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1982/83
1982 83